Molzer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Molzer (1906–1987), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Josef Molzer (Politiker) (1914–1993), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Mölzer